Kaczyniec bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Kaczyniec (Koło), Dorf der Landgemeinde Koło in der Woiwodschaft Großpolen
 Kaczyniec (Puck), Weiler der Landgemeinde Puck in der Woiwodschaft Pommern